Freehill ist der Name folgender Orte:

 Freehill (Jamaika)

Freehill ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Freehill (* 1946), irische Politikerin